Rotace znamená především otočení (pootočení) nebo otáčení. V obecném jazykovém kontextu se ale může jednat i o kruhovou záměnu prvků nějaké množiny reálných těles a další přenesené významy.

ve fyzice označuje 

 otáčivý pohyb 
 může se jednat kupříkladu o rotaci Země – obecněji o rotaci planet a jiných nebeských těles kolem své osy

v matematice označuje rotace
 transformaci souřadnic – viz rotace souřadnic
 geometrické zobrazení – viz rotace (geometrie)
 matematický operátor – viz rotace (operátor)

ve společenském kontextu ale také:

 rotace kádrů – pojem známý z totalitních společenských systémů zejména sovětského typu, kdy nomenklaturní pracovníci vzájemně plánovitě měnili svá pracovní místa (lidově nazývaná nehezkým leč velmi výstižným slovem koryto)

ve vojenství:

 rotační kulomet – vícehlavňová rychlopalná pěchotní zbraň

v hornictví:

 rotační exkavátor neboli rotační korečkové rypadlo

Související články 
 Kruh
 Setrvačník
 Rotor

Externí odkazy